Zeilgraben ist ein Gewässername:

 Zeilgraben (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Elsenz) etwas vor Bernau, Stadt Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Zeilgraben (Windelbachgraben), linker Zufluss des Windelbachgrabens (zum Bocksbach, zur Pfinz) bei Stupferich, kreisfreies Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zeilbach